Auguste Quiquerez (1801-1882) : historien, archéologue et homme politique suisse;
 Édouard Quiquerez (1863-1890 : explorateur français.